

Persone 
 Frangipane (anche Frangipani) – famiglia nobile italiana
 Alfonso Frangipane – pittore, disegnatore, decoratore, saggista e studioso dell'arte italiano;
 Ashley Frangipane – cantante statunitense, conosciuta con il nome di Halsey;
 Ettore Frangipane – giornalista, disegnatore e scrittore italiano;
 Giovanni Frangipane – alpinista, atleta e calciatore italiano;
 Marcella Frangipane – archeologa italiana;
 Niccolò Frangipane – pittore italiano;
 Ottone Frangipane – religioso italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica;
 Restituta Frangipane – nobile romana, venerata come santa dalla Chiesa cattolica.

Altro 
 Frangipane – nome volgare del genere botanico Plumeria
 Crema frangipane – crema di mandorle usata per dolci
 Castello Frangipane - castello sito a Terracina in provincia di Latina
 Ospedale Sant'Ottone Frangipane – presidio ospedaliero nella città di Ariano Irpino in Campania